Anglia:
 Booze – osada w hrabstwie North Yorkshire

Osoby:
 Tyrone Booze – amerykański bokser
 William Samuel Booze – amerykański lekarz

Zobacz też:
 Booz
 Buhs
 Buus